

Прізвище 
 Андреас фон Штайнберг (д/н—1375) — посадовець та військовий діяч Лівонського ордену.
 Роман Штайнберг (1900—1928) — естонський борець греко-римського стилю, бронзовий призер Літніх Олімпійських ігор 1924 у Парижі.
 Аркадій Якимович Штайнберг (1907—1984) — російський радянський поет, перекладач, художник.

Топонім 
 Штайнберг-ам-Зе — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Штайнберг-ам-Рофан — громада округу Швац у землі Тіроль, Австрія.
 Штайнберг-Дерфль — ярмаркова громада округу Оберпуллендорф у землі Бургенланд, Австрія.

Німецькі прізвища